NGC 2402-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kleine Hond
NGC 2402-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kleine Hond